L'Open de Brisbane 2014 peut faire référence à : 
 Open de Brisbane 2014 (ATP), tournoi de tennis masculin du circuit professionnel ATP qui se déroule du  au .
 Open de Brisbane 2014 (WTA), tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA qui se déroule du  au .